Die Saison 2015/16 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 23. Oktober 2015 mit der Begegnung des Aufsteigers United Volleys Rhein-Main gegen den Meister und Pokalsieger VfB Friedrichshafen (2:3). Die Berlin Recycling Volleys beendeten die Hauptrunde als Tabellenerster. Die VSG Coburg/Grub steht nach einem Punktabzug als Absteiger fest. Im Playoff-Finale setzte sich Berlin in drei Spielen gegen Friedrichshafen durch und wurde zum siebten Mal deutscher Meister.

Mannschaften 

In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 TV Bühl
 VSG Coburg/Grub
 SWD Powervolleys Düren
 VfB Friedrichshafen
 TSV Herrsching
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 SVG Lüneburg
 Chemie Volley Mitteldeutschland
 United Volleys Rhein-Main
 TV Rottenburg

Als Titelverteidiger trat der VfB Friedrichshafen an. Der neue Verein United Volleys Rhein-Main übernahm die Lizenz des Aufsteigers TG 1862 Rüsselsheim.

Hauptrunde 
Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2015/16 aus elf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten sechs Plätze waren für die Play-offs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten im Pre-Play-off die beiden letzten Plätze der Play-offs aus. Bis auf das Play-off-Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Pre-Play-offs

Play-offs

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv

Einzelnachweise 

2015/16
Volleyballsaison 2015/16